Lavergne (Lot)
 Lavergne (Lot-et-Garonne)